Jan z Tarnowa (ur. przed 1349–1409) – marszałek wielki koronny
 Jan Tarnowski (zm. 1432/1433) – wojewoda krakowski
 Jan Amor Tarnowski (zm. 1500) – kasztelan krakowski, sądecki i wojnicki, wojewoda krakowski
 Jan Feliks Tarnowski (1417– zm. ok. 1484) – wojewoda lubelski
 Jan Spytek Tarnowski (1484–1553) – podskarbi wielki koronny, wojewoda sieradzki
 Jan Feliks Szram Tarnowski (1450–1507) – wojewoda krakowski, lubelski
 Jan Ciężki Tarnowski (1479–1527) – kasztelan biecki
 Jan Amor Tarnowski (zm. 1514) – wojewoda ruski i sandomierski
 Jan Amor Tarnowski (1488–1561) – hetman wielki koronny, założył Tarnopol
 Jan Tarnowski (zm. ok. 1580) – cześnik czerski
 Jan Tarnowski (1550–1605) – prymas Polski w latach 1604–1605
 Jan Gratus Tarnowski – kasztelan żarnowski, starosta nowokorczyński
 Jan Tarnowski  (zm. 1659) – arcybiskup lwowski w latach 1654–1659
 Jan Aleksander Tarnowski (zm. ok. 1703) – kasztelan zawichojski
 Jan Jacek Tarnowski (zm. 1808) – starosta kahorlicki
 Jan Feliks Tarnowski (1777–1842) – historyk, senator-kasztelan Królestwa Kongresowego
 Jan Bogdan Tarnowski (1805–1850) – ziemianin, poseł na Sejm w Kromieryżu (1848)
 Jan Józef Tarnowski (1826–1898) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Jan Dzierżysław Tarnowski (1835–1894) – marszałek Sejmu Krajowego Galicji
 Jan Tarnowski (ur. 1895) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 marca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Tarnowski (ur. 1898 w Strzegowie) – działacz niepodległościowy, 12 marca 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Jan Tarnowski (1891–1920) – porucznik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Tarnowski (1900–1966) – porucznik Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Jan Tarnowski (1904–1947) – podpułkownik AK ps. Waligóra

Uwagi

Przypisy